Сергей Корнилов: Корнилов, Сергей Александрович (род. 1978) — российский конькобежец.
 Корнилов, Сергей Петрович (1928—1996) — советский футболист, тренер.